Кафедральный собор Вознесения Господня (Свято-Вознесенский собор) — православный храм в городе Великие Луки Псковской области, кафедральный собор Великолукской епархии Русской православной церкви. Бывшая соборная церковь Вознесенского женского монастыря.

История 
В древности на этом месте находился Ильинский мужской монастырь, сожженный в «смутное время» (конец XVI — начало XVII вв.)

Построена из кирпича в 1752 году, «тщанием игуменьи Маргариты Карцевой», в стиле барокко типа «восьмерик на четверике». Имела три престола: Вознесения Господня и, пристроенных в 1826 году, — Св. Пророка Илии, Св. благоверных князей Бориса и Глеба. Состоит из западной галереи, притвора, высокой колокольни (на которой висело 9 колоколов, наибольший весил 188 пудов 37 фунтов), боковых приделов и гранёной апсиды, а также с грибовидным перекрытием купола.

К Вознесенскому храму были приписаны церкви: кладбищенская Казанская церковь и домовая Двенадцати Апостолов на монастырском хуторе; три часовни: Св. Александра Невского, Священномученика Харлампия, Св. Великомученика и целителя Пантелеймона.

Вознесенский женский монастырь был закрыт в 1918 году, а уже с мая 1925 года прекратилась деятельность и Вознесенской церкви (использовалась теперь как торговый склад). В конце 1930-х годов была разобрана колокольня храма. Во время войны он не претерпел необратимых разрушений, однако впоследствии городские власти постановили привести здание в «некультовый вид» путём уничтожения венчающих четверик восьмериков. Авторы воссоздания храма не придерживались принципов научной реставрации. Собор вновь освящён в 1990 году и окончательно открыт лишь в 1992 году.

Литература 
 
 
 Город Великие Луки, Великолукский уезд, Монастыри Великолукского уезда // Храмы и монастыри Великолукского уезда Псковской Епархии / Сост.: Н. В. Коломыцева, ин. Фотиния (Парфёнова). — Псков, 2011. — (Псковский паломник. Выпуск 4).

Ссылки 
 Свято-Вознесенский собор, Воскресная школа на сайте Управления образования администрации г. Великие Луки
 

Великие Луки
Великие Луки
Культовые сооружения Великих Лук
Великие Луки
Великие Луки